Ben Reynolds peut désigner :
 Ben F. Reynolds (1890-1948), directeur de la photographie américain ;
 Ben Reynolds (né en 1990), athlète irlandais.